Ви́ктор Ива́нович Тыры́шкин () — российский предприниматель и меценат, президент ООО «Корпорация ВИТ», занимающейся жилищным строительством.

Биография 
Родился 4 октября 1953 года в селе Белая Фаленского района Кировской области. В 1978 году окончил Военный инженерный институт имени А. Ф. Можайского, отделение «Летательные аппараты, энергетические установки и технологическое оборудование к ним», специальность «военный инженер-механик». С 1973 по июнь 1994 года проходил военную службу в кадрах Вооружённых Сил. В отставку вышел в звании полковника.

С 1994 по январь 1998 года работал заместителем директора по строительству НИИ информатики и систем управления МГТУ имени Н. Э. Баумана. С февраля 1998 по январь 2002 года — заместитель генерального директора по строительству ЗАО «ВИТ-Ф»/«VIT-F», с февраля по сентябрь 2002 года — заместитель директора по строительству ООО «ВИТСТРОЙ», с сентября 2002 года — президент ООО «Корпорация ВИТ». Корпорация занимается жилищным строительством в Московской области.

Имеет более 50 научных трудов и публикаций, 22 зарегистрированных авторских изобретения.

Активно занимается благотворительной помощью Русской православной церкви — строительством и реконструкцией храмов.

Благотворительность 
Строительство и реставрация
 Пушкинский район Московской области, посёлок Любимовка: восстановление церкви в бывшем имении К. С. Станиславского (1996—1999), строительство церкви в честь Святой Блаженной Матроны Московской (1999—2002) и воскресной школы на 65 детей (строится).
 Реконструкция комплекса зданий районной больницы имени В. Н. Розанова в городе Пушкино в Московской области, 40 % финансирования (2002—2003).
 Свято-Никольский женский монастырь в Переславле-Залесском: реставрация Благовещенской церкви, в том числе роспись иконостаса; строительство звонницы и установка колокола весом 18,5 тонн, строительство церкви Иоанна Предтечи, Никольского собора, школы-интерната для трудновоспитуемых подростков и беспризорных детей на 133 человека; реставрация старого Келейного корпуса и постройка нового Келейного игуменского корпуса; возведение Монастырской стены.
 Реставрация Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском.
 Выкуп у бывших владельцев и передача в собственность Ярославской и Ростовской епархии храма царевича Петра Ордынского в Ростове.
 Реставрация Спасо-Преображенского собора в Рыбинске.
 Строительство Успенского кафедрального собора в Ярославле.
 Ведётся восстановительное строительство храмового ансамбля Костромского кремля с Богоявленским собором и колокольней, в планах — Успенский собор.

Также оказывается помощь в восстановлении Выксунского женского Иверского монастыря в Нижегородской области, монастыря Китаевская пустынь в Киеве, в реконструкции и новом строительстве церквей на Северном Кавказе, в Ивановской области и в Белоруссии.
Издательская деятельность
Выпущено собрание сочинений К. С. Станиславского, книги «Станиславский репетирует» И. Виноградской, «Первый театр Станиславского» Н. Шестаковой, альбомы монастырей и храмов Московской епархии, книги по картографии и космической тематике.

Награды 
Государственные, региональные и муниципальные
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2017)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010)
 Орден Почёта (2006)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (1988)
 Медаль «За безупречную службу» I (1994), II (1989) и III (1984) степени
 Благодарственное письмо и именные часы от Президента Российской Федерации (2004)
 «Почётный знак Ярослава Мудрого» Ярославской области (2003)
 Знак Губернатора Московской области «За полезное» (2004)
 Почётный знак Святого Луки «За развитие искусств» Ярославской области (2008)
 Знак Губернатора Московской области «За полезное» (2008)
 Знак мэра города Переславль-Залесского «За заслуги перед городом Переславль-Залесский» (2002)
 Знак отличия «За заслуги перед городом Рыбинском» (2010)
Русской православной церкви
 Орден Славы и Чести I степени (2010)
 Орден святого равноапостольного великого князя Владимира II (2003) и III (2002) степени
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени (1999)
 Орден преподобного Серафима Саровского III степени (2014)
 Орден преподобного Сергия Радонежского II (2007) и III (1999) степени.
Почётные звания
 «Заслуженный строитель Российской Федерации» (2002)
 «Почётный гражданин города Переславля-Залесского» (2002)
 «Почётный гражданин Пушкинского муниципального района» (2006)
 «Почётный гражданин города Ярославля» (2009)
"Почетный гражданин города Костромы" (июль 2021)

Примечания

Ссылки 
 Благотворительность. Корпорация Вит
 Шиманская М. Виктор Тырышкин: «Вне службы Отечеству я не мыслю своей жизни…» // Северный край, 22 декабря 2006
 Строитель Успенского Собора Виктор Тырышкин стал Почётным гражданином Ярославля // Ярновости, 2009-05-07

Выпускники Военного инженерно-космического университета им. А. Ф. Можайского
Полковники (Российская Федерация)
Управленцы России
Меценаты России
Почётные граждане Переславля-Залесского
Почётные граждане Ярославля